Šikulje est un toponyme qui peut désigner :
Šikulje, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Lukavac, dans le canton de Tuzla et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Šikulje, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Vareš, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.